Het seizoen 2006 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 9 april 2006 en eindigde op 5 november. Op 29 oktober, met nog één speeldag te gaan, werd Rosenborg BK landskampioen na een thuisoverwinning tegen Viking. Rosenborg werd voor de twintigste keer landskampioen.

Rosenborg speelde in de tweede voorronde van de Champions League. SK Brann, Vålerenga IF, Lillestrøm SK (fair-play) en Fredrikstad FK (beker) kwalificeerden zich voor de voorronde van de UEFA Cup. Ham-Kam en Molde FK degradeerden rechtstreeks naar de Adeccoligaen. Odd Grenland handhaafde zich door Bryne FK over twee wedstrijden te verslaan in de nacompetitie.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="80%"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!BRA!!FRE!!HAM!!LIL!!LYN!!MOL!!OGB!!ROS!!SAN!!STA!!IKS!!TRØ!!VIK!!VÅL'|-
!Brann Bergen
|bgcolor="#808080"| || 3:1||2:1||1:1||2:0||2:1||1:0||1:3||5:3||2:2||0:1||2:1||2:0||3:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Fredrikstad FK
||1:1||bgcolor="#808080"| || 2:2||0:1||1:2||1:1||2:1||1:1||2:1||2:1||4:0||5:3||2:1||2:1
|-!
!Hamarkameratene
||4:0||3:1||bgcolor="#808080"| || 1:2||1:0||1:2||3:0||1:1||3:0||1:5||2:2||2:3||0:0||1:1
|- style="background:#F0F0F0;"
!Lillestrøm SK
||2:0||1:1||2:1||bgcolor="#808080"| || 2:0||3:0||2:2||3:3||1:2||2:2||2:1||1:2||3:1||2:1
|-!
!Lyn Oslo
||2:0||1:2||1:0||3:3||bgcolor="#808080"| || 2:0||1:1||1:2||2:0||1:4||1:2||1:3||0:0||2:1
|- style="background:#F0F0F0;"
!Molde FK
||0:2||4:0||1:1||2:0||0:1||bgcolor="#808080"| || 2:0||0:2||2:3||1:3||1:1||3:1||3:1||0:3
|-!
!Odd Grenland
||1:3||3:3||3:0||0:3||2:1||0:0||bgcolor="#808080"| || 0:4||3:1||0:1||2:0||3:2||0:1||3:2
|- style="background:#F0F0F0;"
!Rosenborg BK
||0:0||1:0||0:3||3:1||2:1||0:1||1:1||bgcolor="#808080"| || 3:1||1:0||3:0||2:1||4:1||3:2
|-!
!Sandefjord
||0:2||2:0||2:1||1:1||2:2||5:2||1:3||0:2||bgcolor="#808080"| || 3:1||1:1||1:0||3:2||0:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Stabæk IF
||1:2||3:2||4:0||2:2||3:2||8:0||1:1||1:1||0:0||bgcolor="#808080"| || 2:2||3:1||1:1||2:2
|-!
!IK Start
||0:1||0:0||2:0||2:0||0:0||3:2||2:1||2:1||0:2||1:0||bgcolor="#808080"| || 1:1||3:1||1:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Tromsø IL
||3:1||3:1||0:2||1:0||1:2||2:0||0:0||1:1||2:2||0:1||1:0||bgcolor="#808080"| || 0:0||0:1
|-!
!Viking FK
||5:0||1:1||2:1||1:2||1:2||3:1||1:0||1:3||1:0||3:1||1:2||1:0||bgcolor="#808080"| || 1:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Vålerenga
||2:1||5:1||0:0||0:1||1:2||2:0||0:0||0:0||4:1||3:1||1:0||3:1||1:0||bgcolor="#808080"|
|}

Eindstand

Promotie/degradatie
 Ham-Kam en Molde FK degraderen rechtstreeks naar de Adeccoligaen.
 Strømsgodset IF en Aalesund FK promoveren naar de Tippeligaen.
 Odd Grenland won met 10-1 na twee play-offswedstrijden tegen Bryne FK.

Play-offs

Odd Grenland handhaaft zich en komt ook in 2007 uit in de Tippeligaen.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Rosenborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2006 onder leiding van trainer-coach Per-Mathias Høgmo voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2006
Noors voetbalelftal in 2006

Tippeligaen
Competitievoetbal 2006